pierwszy sezon Niemieckiej Formuły 4 – rozpoczął się 25 kwietnia i zakończył się 4 października po dwudziestu czterech rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja debiutantów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Niemiecka Formuła 4
2015 w sportach motorowych
2015 w Niemczech
2015 w Austrii
2015 w Belgii